Полимље може да се односи на:

 Полимље, област у сливу ријеке Лим
 Полимље (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ
 Полимље (часопис), лист који од 1952. излази у Пријепољу као "Глас Полимља", а од 1953 као "Полимље"

или

 ФК Полимље, фудбалски клуб из Пријепоља, Република Србија
 Полимски музеј, музеј у Беранама,

Види још 
 Полимски музеј, музеј у Беранама
 Лим (вишезначна одредница)